Barbe-Noire rêve de vacances est la quatorzième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou sous forme de mini-récit.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire du Vieux Nick et Barbe-noire
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1965
Histoire publiée en mini-récit